Системы прецизионного приборостроения
 Структура почвенного покрова
 Специальный пистолет подводный
 Снайперский пулемётный прицел
 Система плавного пуска
 Сложноподчинённое предложение
 Система пневматической почты
 СПО и СПП — системы предупреждения об облучении и пуске.
 СПП — Сербская прогрессивная партия
 СПП — стабилизатор пути прицепной
 СПП — сталеплавильное производство
 СПП в авиации — сложное пространственное положение